Charles ou  Charlie Murphy sont des noms pouvant désigner:

Politique
 (1858-1924), homme politique américain de New York
Charles Murphy (1862-1935), homme politique canadien de l’Ontario
 (1875-1934), homme politique américain de New York
 (1909-1983), homme politique fédéral américain
 (c. 1909-1997), homme politique australien de l’État de Victoria
Charles Terence Murphy (1926-2008), homme politique canadien de l’Ontario
 (né en 1965), homme politique américain du Massachusetts

Sport
 (1870-1950), cycliste et athlète américain
 (1907-1992), joueur américain de basket-ball
 (1913-1999), entraîneur collégial américain

Artiste et divertissement
 (1953-2016), chanteur et compositeur américain
Charlie Murphy (1959-2017), acteur américain
Charlie Murphy (née en 1987), actrice irlandais
, artiste britannique

Autres
 (1890-1985), architecte américain
 (1906-1977), pionnier en psychiatrie américain
 (1947-2018), évêque catholique américain
 (1961-2017), investisseur financier américain
, prêtre catholique américain

Voir aussi

Murphy, Charles